Спот ( — «место, точка») — многозначное слово:
 Спот — условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно.
 Спот — вид точечного светильника, который предназначен для направления света в определённую часть пространства.
 Спот, в скейтбординге — площадка для занятий экстремальными видами спорта с соответствующим инвентарём.

См. также 
 «Агент по кличке Спот» — американский комедийный фильм 2001 года.
 Т-спот — диагностический тест.
 Цена спот — цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки.
 Хот-спот